Fernando Vicente puede referirse a las siguientes personas:

 Fernando Vicente Fibla, tenista español,
 Fernando Vicente Sánchez, ilustrador y pintor español.